Free Software Foundation
 Faeröerse voetbalbond (FSF; Fótbóltssamband Føroya)
 Financial Stability Forum